John Martin — pintor romântico inglês do século XIX
John Martin Maher ou Johnny Marr — músico inglês
John Tchicai — saxofonista dinamarquês de jazz

Desambiguações de antropônimos